Lowndes ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Lowndes (* 1974), australischer Rennfahrer
 Emma Lowndes (* 1975), britische Schauspielerin
 Jason Lowndes (1994–2017), australischer Radsportler
 Jessica Lowndes (* 1988), kanadische Schauspielerin
 Lloyd Lowndes (1845–1905), US-amerikanischer Politiker
 Marie Adelaide Belloc Lowndes (1868–1947), englische Schriftstellerin
 Mary Lowndes (1856–1929), britische Glasmalerin, Plakatkünstlerin und Suffragette 
 Nathan Lowndes (* 1977), englischer Fußballspieler
 Rawlins Lowndes (1721–1800), US-amerikanischer Politiker
 Robert W. Lowndes (1916–1998), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und -Herausgeber
 Steve Lowndes (* 1960), walisischer Fußballspieler
 Thomas Lowndes (1766–1843), US-amerikanischer Politiker

Lowndes sind

— Countys in den Vereinigten Staaten:
 Lowndes County (Alabama)
 Lowndes County (Georgia)
 Lowndes County (Mississippi)

— Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lowndes (Maryland)
 Lowndes (Missouri)
 Lowndes Landing (South Carolina)